MM, Mm eller mm kan avse:

 MM – ett brittiskt musikmagasin, se Melody Maker
 MM – en nordisk tidskrift för musiker av musiker, se Musikermagasinet
 MM – det sjätte spelet i Nintendos spelserie The Legend of Zelda, se Majora's Mask
 MM – 2000 i romerska talsystemet
 MM (musikalbum) – ett musikalbum av Mireille Mathieu
 Mm – en enhet i metersystemet, se Megameter
 mm – en längdenhet, se Millimeter
 .mm nationell toppdomän för Burma (Myanmar)

Se även 
 m.m. – en förkortning för "med mera"
 Milli – ett SI-prefix som betyder 10-3